Alessandro Mamoli (n. 1973) – giornalista, conduttore televisivo ed ex cestista italiano
 Luigi Mamoli (n. 1920) – ex calciatore italiano